Соревнования в личном первенстве по спортивной гимнастике среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 14 и 15 июля. Приняли участие 96 спортсменов из 11 стран.

Призёры

Соревнование

Нераспределённые участники 
Эти спортсмены участвовали в соревновании, но их места и результаты не известны:

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований